Cieki w Polsce
 Łagowianka – potok, dopływ Słupianki
 Łagowianka – rzeka, dopływ Czarnej

Przypisy